Ел Барено има више значења:

 Ел Барено (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Барено (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Барено (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Барено, Лос Педаситос (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику